Георгий Георгиев: Георгиев, Георгий (род. 1961) — болгарский легкоатлет, метатель диска.
 Георгиев, Георгий (род. 1963) — болгарский футболист.
 Георгиев, Георгий (род. 1970) — болгарский и узбекистанский футболист.
 Георгиев, Георгий (род. 1976) — болгарский дзюдоист.
 Георгиев, Георгий (род. 1987) — болгарский горнолыжник.
 Георгиев, Георгий Павлович (род. 1933) — советский и российский генетик, академик, директор Института биологии гена РАН.
 Георгиев-Гец, Георги (1926—1996) — болгарский актёр.